Astronomia
 9111 Matarazzo —  asteroide da cintura principal

Edificações
 Edifício Matarazzo — edifício sede da prefeitura da cidade de São Paulo
 Mansão Matarazzo —  casarão na Avenida Paulista, em São Paulo, construído pelo conde Francesco Matarazzo

Famílias
 Família Matarazzo — família brasileira originária de Itália, do qual fazem parte o empresário Francesco Matarazzo

Instituições
Indústrias Reunidas Francesco Matarazzo
 Hospital Matarazzo — centro médico da cidade de São Paulo
 Museu de Armas, Veículos e Máquinas Eduardo André Matarazzo — museu da cidade de Bebedouro

Localidades
 Ermelino Matarazzo (distrito de São Paulo) - distrito da cidade de São Paulo

Pessoas
 Andrea Matarazzo — empresário e político brasileiro
 Francesco Matarazzo — empresário ítalo-brasileiro fundador das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo
 Francisco Matarazzo Sobrinho — empresário e mecenas ítalo-brasileiro
 André Matarazzo — empresário brasileiro
 Ermelino Matarazzo — empresário ítalo-brasileiro
 Eduardo Matarazzo Suplicy — político brasileiro
 Luís Eduardo Matarazzo — empresário ítalo-brasileiro e um dos presidentes da Sociedade Esportiva Palmeiras
 Maysa - cantora brasileira cujo nome completo era Maysa Monjardim Matarazzo
 Jayme Monjardim  — cineasta brasileiro
Claudia Matarazzo  — jornalista brasileira
 Jayme Matarazzo — ator brasileiro

Sobrenomes da língua italiana
Desambiguações de sobrenomes